Gminy w Czechach:
 Loukov – gmina w powiecie Kromieryż
 Loukov – gmina w powiecie Mladá Boleslav